Стокман

 Стокман, Дэвид (род. 1946) — американский политик.
 Стокман, Пауль (1602—1636) — немецкий пастор и поэт.

 Стокман — финская компания розничной торговли и одноимённая сеть магазинов
 Стокман — персонаж мультсериала «Черепашки-ниндзя», сумасшедший учёный